

Geografia 
 Aune – frazione in comune di Sovramonte
 Passo Croce d'Aune –  valico alpino dolomitico in provincia di Belluno
 Strada statale 473 di Croce d'Aune – strada provinciale italiana del Veneto

Persone 
 Helge Aune – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Leif Aune – politico norvegese
 Joakim Aune – ex saltatore con gli sci norvegese
 Malin Aune –  giocatrice di pallamano norvegese
 Tom Freddy Aune – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese